Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON Open Nottingham 2017 der Damen in Nottingham. Insgesamt nahmen 23 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 10. und 11. Juni 2017 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Nottingham